Димитър Занешев може да се отнася за:

 Димитър Занешев, български общественик
 Димитър Занешев (1876 – 1962), български революционер и общественик